Памятник героям Краснодона — памятники участникам подпольной организации «Молодая гвардия»:

 Памятник героям Краснодона — в Санкт-Петербурге.
 Памятник героям Краснодона — в Саратове.